Cet article aborde les meilleures performances des joueuses françaises de tennis.

Classement WTA

Meilleurs classements en carrière 
 Meilleur classement atteint en carrière en simple :

 Meilleur classement en simple à  :

 Meilleur classement en carrière en double :

 Meilleur classement en double à l'issue d'une saison :

Meilleur classement des joueuses françaises 
Liste des vingt-cinq joueuses françaises qui, depuis 1983, ont fait partie des cinquante premières du classement WTA.

Au .

française en nombre de semaines 
Depuis le 23/11/1998. En gras joueuses en activité et astérisque  en cours (*).
Mise à jour : semaine du 26/04/2021 incluse.
(**) A noter cependant que les semaines entre le 20/04/2020 et le 03/08/2020 ne sont pas comptabilisées en raison de l'arrêt du classement pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Kristina Mladenovic était la numéro 1 au classement pendant ces 16 semaines d'arrêt.

Ce récapitulatif ne commençant que fin 1998, les classements de Mary Pierce et de Nathalie Tauziat ne reflètent pas leur niveau réel. De plus, des joueuses comme Julie Halard, Pascale Paradis et Catherine Tanvier ont déjà été  française mais ne figurent pas dans ce récapitulatif.

Top 3 français en fin d'année

Records de présence 
Précisions : les classements répertoriés sur le site officiel de la WTA sont référencés à partir du 23/11/1998, les données référentes aux joueuses dont la carrière a débuté avant cette date sont donc tronquées.
 * Joueuses en activité avant le 23/11/1998
 Joueuses en activité
 colonne nom : (année de naissance)

Dans le top 100 
Ce tableau présente les 31 joueuses françaises qui ont été au moins une fois dans les 100 meilleurs joueuses du monde entre le 23/11/1998 jusqu’au  inclus :
(**) : A noter cependant que les semaines entre le 20/04/2020 et le 03/08/2020 ne sont pas comptabilisées en raison de l'arrêt du classement pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet et Fiona Ferro étaient les 4 françaises dans le TOP100 pendant ces 16 semaines d'arrêt.

Dans le top 50 
Ce tableau présente les 21 joueuses françaises qui ont été au moins une fois parmi les 50 meilleures joueuses du monde entre le 23/11/1998 et le 26 avril 2021 inclus :
(**) : A noter cependant que les semaines entre le 20/04/2020 et le 03/08/2020 ne sont pas comptabilisées en raison de l'arrêt du classement pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et Fiona Ferro étaient les 3 françaises dans le TOP100 pendant ces 16 semaines d'arrêt.

Dans le top 10 
Ce tableau présente les 8 joueuses françaises ayant atteint le top 10 entre le 23/11/1998 jusqu'au  inclus
 A noter cependant que les semaines entre le 20/04/2020 et le 03/08/2020 ne sont pas comptabilisées en raison de l'arrêt du classement pendant la crise sanitaire de la Covid-19 mais qu'aucunes françaises n'étaient dans le TOP10 pendant ces 16 semaines d'arrêt.

Titres et finales

Classement des joueuses titrés 
Classement des joueuses françaises ayant remporté un tournoi en simple ou en double par nombre et importance de titres.

En simple 

TB = Terre Battue, D = Dur, G = Gazon, M(i) = Moquette (indoor), D(i) = Dur (indoor), F = finale, DF = demi-finale, T = tour.
* Premier * = Premier Mandatory et Premier 5
** moins de 5 finales.

En double 
Par nombre de titres :

TB = Terre Battue, D = Dur, G = Gazon, M(i) = Moquette (indoor), D(i) = Dur (indoor), F = finale, DF = demi-finale, T = tour.
Premier * = Premier Mandatory et Premier 5
** moins de 5 finales.

Dans les tournois du Grand Chelem

Depuis l'ère Open, les vainqueures et finalistes en Grand Chelem 

SD : Simple Dames / DD : Double Dames / MX : Double Mixte / JR : junior /
Gras = Vainqueures / Non Gras = Finalistes

Meilleures performances dans l'ère Open

Titres et finales depuis les débuts du tennis

En simple 
 Les internationaux de France s'ouvrent à toutes en 1925.

 Open d'Australie : Amélie Mauresmo est la dernière gagnante de l'Open d'Australie (en 2006), 11 ans après Mary Pierce.
 Roland-Garros : Mary Pierce est la dernière gagnante de Roland-Garros (en 2000,  française), 33 ans après Françoise Dürr (1967), et la dernière finaliste en date (2005).
 Wimbledon : Marion Bartoli est la troisième et dernière Française gagnante de Wimbledon (en 2013), après Amélie Mauresmo (2006) et Suzanne Lenglen (années 1920).
 US Open : Aucune Française n'a jamais gagné l'US Open. Seule Mary Pierce a atteint la finale, en 2005.

En double 
 Open d'Australie : Kristina Mladenovic (avec Tímea Babos) est la seule vainqueur en 2018 et en 2020.
 Roland-Garros : Kristina Mladenovic et Caroline Garcia (vainqueur en 2022), sont les dernières vainqueurs, après avoir gagné en 2016, 45 ans après Françoise Dürr et Gail Sherriff (également vainqueur en 1976) et 16 ans après la victoire de Marie Pierce (avec Martina Hingis).
 Wimbledon : Simonne Mathieu (avec Billie Yorke) est la dernière vainqueur en 1937, Kristina Mladenovic (avec Tímea Babos) est la dernière finaliste en 2014.
 US Open :  Nathalie Dechy (avec Dinara Safina) est la dernière vainqueur en 2007, Kristina Mladenovic (avec Tímea Babos) est la dernière finaliste en 2018.

Cumul des performances à partir des quarts de finale 
Mis à jour après Roland-Garros 2017.
(Q) : quart ; (D) : demi ; (F) : finale ; (V) : vainqueur.

Note : Françoise Dürr et Gail Sherriff ont atteint d'autres quarts de finale de Grand Chelem avant l'ère Open; ils n'apparaissent pas ici.

Titres :
Mauresmo et Pierce ont remporté 2 tournois différents. (1 seul tournoi remporté pour Bartoli).
Finale :
Pierce a atteint 3 finales différentes. (2 finales différentes pour Mauresmo et 1 seule pour Bartoli et Tauziat).
Demi-finales dans les 4 tournois :
Personne.
Demi-finales ou plus dans 3 des 4 tournois :
Pierce et Mauresmo (dans 2 différents : Bartoli et Dürr).
Quarts de finale dans les 4 tournois :
Pierce, Mauresmo et Bartoli (dans 3 différents : Tauziat, Dürr).
Meilleur bilan sur les quatre tournois (quart⇒1 pt, demi⇒2 pts, finale⇒3, vainqueur⇒4)
Mauresmo 30 pts ; Pierce 28 ; Bartoli 12 ; Dürr 11 ; Tauziat 9 ; Halard et Sherriff 3 ; Dechy, Testud, Simon-Glinel et Mladenovic 2 ; sept autres joueuses à 1 pt.
Classement par nombre d'arrivées en quart : (16 joueuses sont parvenues jusque-là)
 Mauresmo 17 fois ; Pierce 14 ; Dürr 8 ; Tauziat 7 ; Bartoli 6 ; Halard et Sherriff 3 ; Testud et Mladenovic 2 ; les huit autres une fois.
Classement par nombre d'arrivées en demi : (7 joueuses sont parvenus jusque-là)
 Mauresmo 8 fois ; Pierce 6 ; Dürr et Bartoli 3 ; les trois autres une fois.
Classement par nombre d'arrivées en finale : (4 joueuses sont parvenus jusque-là)
 Pierce 6 fois ; Mauresmo 3 ; Bartoli 2 ; Tauziat 1.

Meilleur tour atteint par joueuse et par tournoi dans l'ère Open 
Joueuses ayant atteint au moins un 1/8 de finale.
NB : Avant 1988, certains tournois comptaient moins de 128 joueuses, et ne commençaient donc pas en 1/64 de finale. Ainsi, Gail Sherriff a atteint les 1/4 de finale de l'Open d'Australie 1972 en ne gagnant que deux matchs.
NB2 : Françoise Dürr et Rosie Darmon ont connu certains de leurs meilleurs résultats avant l'ère Open ; ceux-ci n'apparaissent pas dans ce tableau.
Mis à jour après l’accession de Caroline Garcia aux huitièmes de finale de l'Open d'Australie 2018. En gras, les joueuses toujours en activité.

Plus grand nombre de matchs remportés sur une année. Au moins 10 matchs. En gras : meilleure année de la joueuse.

De 1978 à 1985 le  de l'année est Roland-Garros et l'Open d'Australie se joue en dernier. En 1986, pas d'Open d'Australie.
Au moins tous les 1/4 sur une année : Amélie Mauresmo en 2004.
Au moins tous les 1/8 sur une année : Amélie Mauresmo en 2002 et 2006 ; Mary Pierce en 1997.
Au moins tous les 1/16 sur une année : Caroline Garcia en 2017 ; Amélie Mauresmo en 2005 ; Nathalie Dechy en 2005 ; Sandrine Testud en 1998 et 2001 ; Nathalie Tauziat en 1993.

Parcours au Masters 
V = victoire, D = défaite.

 Nb Part indique le nombre d'éditions où la joueuse a pris part au Masters
 Nb Qual indique le nombre de qualifications, c'est-à-dire le nombre de fois où la joueuse était directement qualifié pour le Masters suivant les règles successives dans le temps et tenant donc compte des éventuels forfaits (Mary Pierce  en 1992 et  en 2000 ; Julie Halard  en 1996 ; Amélie Mauresmo  en 2002) tout en éliminant les participations dues aux forfaits des joueuses directement qualifiés (Nathalie Tauziat  en 1990 et  en 1993 ainsi que Julie Halard  en 1991,  en 1994 et  en 2000 sont finalement entrées dans les 16 qualifiés ; Marion Bartoli  en 2007 ( remplaçante à la suite du forfait de Venus Williams ) qui a remplacé Serena Williams () qui a abandonné après le  puis de nouveau Marion Bartoli  en 2011 qui a remplacé Maria Sharapova () qui a abandonné après les 2 premières rencontres.
 TOP8 indique le nombre de fois qu'une joueuse a fini l'année dans le top 8. Cela permet de voir le nombre de qualifications directes qu'auraient eues tous les joueuses avec les règles actuelles de qualification afin de mettre leurs performances sur un pied d'égalité
 MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires / D = Nombre de défaites

Aussi, Marion Bartoli alors  en 2012 est  remplaçante à la place de Caroline Wozniacki () mais seule Samantha Stosur ( et  remplaçante) participera au Masters à la suite de l'abandon de Petra Kvitova après le .

En double :

Meilleures performances en « Premier Mandatory » et « Premier 5 » 
Découlant d'une réforme du circuit WTA inaugurée en 2009, les tournois WTA « Premier Mandatory » et « Premier 5 » constituent les catégories d'épreuves les plus prestigieuses, après les quatre levées du Grand Chelem. L'équivalent des 9 Masters 1000 du circuit ATP.

Meilleures performances année par année

Statistiques par joueuse depuis 2009 
Mis à jour le  après le tournoi de Miami

Statistiques cumulées par joueuse depuis 1988 
Mis à jour le 31 mars 2021 après le tournoi de Miami

Meilleures performances en « Tiers I » de 1988 à 2008 
Avant la réforme du circuit WTA inaugurée en 2009, les tournois répertoriés "Tiers I" étaient les catégories d'épreuves les plus prestigieuses, après les quatre levées du Grand Chelem. La catégorie des Tiers I ne comportait que 2 Tournois en 1988 et 1989, puis 6 Tournois de 1990 à 1992, 8 Tournois de 1993 à 1996, 9 Tournois de 1997 à 2003, 10 Tournois de 2004 à 2007 et de nouveau 9 Tournois en 2008.

Statistiques par Joueuses

Médaillées aux Jeux olympiques d'été 
Les médaillées aux Jeux olympiques d'été :
 En simple :
 1900 :  Hélène Prévost
 1912 :  Marguerite Broquedis
 1920 :  Suzanne Lenglen
 1924 :  Julie Vlasto
 2004 :  Amélie Mauresmo
 En double :
 1920 :  Suzanne Lenglen et Élisabeth d'Ayen
 En mixte :
 1900 :  Hélène Prévost (avec Harold Mahony )
 1912 :  Marguerite Broquedis (avec Albert Canet)
 1920 :  Suzanne Lenglen (avec Max Decugis)

Les médaillées aux Jeux olympiques d'été (non officiel) :
 En simple :
 1984 :  Catherine Tanvier
 En double :
 1968 :  Rosie Darmon (avec Julie Heldman )
 En mixte :
 1906 :  Marie Decugis (avec Max Decugis)
 1968 :  Rosie Darmon (avec Pierre Darmon)

Joueuses participants aux jeux olympiques en simple (S) et/ou en double (D) et/ou en mixte (M) (hors forfait dès le premier match) :
 1896 : Pas d'épreuves dames
 1900 (S et M) : Hélène Prévost (S et M) et Marguerite Fourrier (S) et Kate Gillou (M)
 1904 : Pas d'épreuves dames
 1906 (Non Reconnue par le CIO) : Marie Decugis (M)
 1908 (S) : Kate Gillou était qualifiée mais n'a pas disputé de matchs
 1912 (S et M): Marguerite Broquedis (S et M)
 1920 (S, D et M): Suzanne Lenglen (S, D et M), Élisabeth d'Ayen (S, D et M) et Jeanne Vaussard (S et M)
 1924 (S, D et M) : Jeanne Vaussard (2 - D et S), Marguerite Broquetis (2 - D et M), Julie Vlasto (S) et Germaine Golding (S et D) et Yvonne Bourgeois (D)
 1928 à 1964 : Pas d'épreuves dames
 1968 (Exhibition) : Rosie Darmon (S, D et M)
 1972 à 1980 : Pas d'épreuves dames
 1984 (Exhibition) : Catherine Tanvier (S) et Pascale Paradis (S)
 1988 (S et D) : Nathalie Tauziat (S et D), Isabelle Demongeot (S et D) et Catherine Suire (S)
 1992 (S et D) : Nathalie Tauziat (2 - S et D), Mary Pierce (S), Julie Halard (S) et Isabelle Demongeot (2 - D)
 1996 (S et D) : Mary Pierce (2 - S et D) et Nathalie Tauziat (3 - S et D)
 2000 (S et D) : Amélie Mauresmo (S et D), Julie Halard (2 - S et D) et Nathalie Dechy (S)
 2004 (S et D) : Amélie Mauresmo (2 - S et D), Mary Pierce (3 - S et D), Nathalie Dechy (2 - S et D) et Sandrine Testud (S et D)
 2008 (S et D) : Alizé Cornet (S et D), Virginie Razzano (S et D) et Pauline Parmentier (S)
 2012 (S, D et M) : Alizé Cornet (2 - S et D), Kristina Mladenovic (D)
 2016 (S, D et M) : Alizé Cornet (3 - S), Kristina Mladenovic (2 - S, D et M), Caroline Garcia (S, D et M)

Victoires contre des  mondiales 
Défaites de la numéro 1 mondiale en activité face à des joueuses françaises.

* Le , Caroline Garcia remporte le Premier Mandatory de Pekin en battant en finale la roumaine Simona Halep. Cette dernière, alors numéro 2 mondiale passera numéro 1 au classement du .

Victoires sur le top 10 
Mis à jour le  après la victoire de Caroline Garcia sur Karolína Plíšková au second tour de l'US Open 2020
Comme pour la WTA, les abandons comptent mais pas les forfaits.
G.C = nombre de top 10 battu en Grand Chelem.
G.C n° = joueuse la mieux classée battue en Grand Chelem.

Victoires sur le top 1 : Amélie Mauresmo (8) puis Mary Pierce (7), Marion Bartoli et Alizé Cornet (3)
Victoires sur le top 2 : Mary Pierce (14) puis Amélie Mauresmo (13), Marion Bartoli, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic et Sandrine Testud (4)
Victoires sur le top 3 : Amélie Mauresmo (22) puis Mary Pierce (20) et Marion Bartoli (8)
Victoires sur le top 4 : Amélie Mauresmo (28) puis Mary Pierce (22) et Marion Bartoli (10)
Victoires sur le top 5 : Amélie Mauresmo (34) puis Mary Pierce (27) et Marion Bartoli (13)
Victoires sur le top 6 : Amélie Mauresmo (40) puis Mary Pierce (31) et Marion Bartoli (17)
Victoires sur le top 7 : Amélie Mauresmo (49) puis Mary Pierce (38) et Marion Bartoli (18)
Victoires sur le top 8 : Amélie Mauresmo (56) puis Mary Pierce (42), Marion Bartoli et Nathalie Tauziat (21)
Victoires sur le top 9 : Amélie Mauresmo (64) puis Mary Pierce (46) et Nathalie Tauziat (26)
Victoires sur le top 10 : Amélie Mauresmo (76) puis Mary Pierce (54) et Nathalie Tauziat (30)
Victoires sur le top 10 en Grand Chelem : Mary Pierce (16) puis Amélie Mauresmo (12) et Nathalie Tauziat (5)

Résultats en Fed Cup

Victoires 
 1997 : Mary Pierce, Sandrine Testud, Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat
 2003 : Amélie Mauresmo, Mary Pierce, Émilie Loit et Stéphanie Cohen
 2019 : Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Pauline Parmentier et Fiona Ferro

Finales 
 2004 : Nathalie Dechy, Tatiana Golovin, Marion Bartoli et Émilie Loit
 2005 : Amélie Mauresmo et Mary Pierce
 2016 : Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Pauline Parmentier

Résultats en Hopman Cup

Victoires 
 2014 : Alizé Cornet (avec Jo-Wilfried Tsonga)
 2017 : Kristina Mladenovic (avec Richard Gasquet)

Finales 
 1998 : Mary Pierce (avec Cédric Pioline)
 2012 : Marion Bartoli (avec Richard Gasquet)

Annexes

Articles connexes 
 Meilleures performances des joueurs français de tennis
 Équipe de France de Fed Cup
 Équipe de France de Hopman Cup
 Records du tennis

Liens externes 
  Site officiel de l'ITF
 Site officiel de la FFT

Notes et références 

Tennis en France